Ivana Vidal es una referente de la juventud del agro argentina. Preside el Ateneo de la Sociedad Rural Argentina por el período 2020-2021.

Biografía

Primeros años 
Nació en América, provincia de Buenos Aires, como hija de Jorge Vidal y Norma Galé, productores agropecuarios. Su abuela materna era Ema Piorno de Galé, cuyo homicidio causó conmoción en todo el país y múltiples manifestaciones en América. Luego de vivir en América, pasó con su familia a Bahía Blanca.

Estudios 
Luego de unos años viviendo en Bahía Blanca, en el 2018 se radicó en la Ciudad de Buenos Aires para estudiar la Licenciatura en Ciencias Políticas en la Pontificia Universidad Católica Argentina. Su tesis de grado versa sobre Estrategia Agropecuaria, la relación entre el gobierno y la actividad rural, y su impacto en políticas agropecuarias de largo plazo.

Ateneo de la Sociedad Rural Argentina 
Comenzó su trayectoria en la Sociedad Rural Argentina en el año 2018, cuando integró la comisión de trabajo de organización de la jornada anual del Ateneo en la Exposición Rural Argentina, llegando ese año a presentar la jornada. En el 2019 presidió dicha comisión, y en el 2020 integró por primera vez la Comisión Directiva del Ateneo como directora de Prensa y Comunicación.

Presidencia 
Finalmente fue elegida para presidir el Ateneo de la Sociedad Rural Argentina para el período que se extiende desde noviembre de 2020 hasta noviembre de 2021. Sus principales objetivos de gestión son configurar un Ateneo más federal, que pueda incorporar en mayor medida a jóvenes que no residan en Buenos Aires, y el acercamiento con las juventudes de otras organizaciones, sean rurales, industriales o de otro tipo.

Referencias

Enlaces externos 

 Ateneo de la Sociedad Rural Argentina.

Mujeres
Personas de la Provincia de Buenos Aires
Alumnado de la Pontificia Universidad Católica Argentina